Regen város Németországban, azon belül Bajorországban
 Regen járás közigazgatási egység Németországban, azon belül Bajorországban
 Regen a Duna mellékfolyója Németországban, azon belül Bajorországban
 Regen Bushido német énekes, rapper kislemeze